Il singolare del torneo di tennis Santa Cruz de la Sierra Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mariano Puerta che ha battuto in finale Franco Ferreiro 65-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Santiago Ventura (primo turno)
 Flávio Saretta (quarti di finale)
 Assente
 Assente

 Hugo Armando (quarti di finale)
 Juan Pablo Guzmán (secondo turno)
 Stéphane Robert (secondo turno)
 Sergio Roitman (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santa Cruz de la Sierra Challenger 2004